Каарела () — финская фамилия и топоним.

  — район на северо-западе Хельсинки.
 Каарела, Яри (род. 1958) — финский хоккеист-вратарь, ныне тренер вратарей.